Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Barry () :
le comté de Barry, situé dans l'État du Michigan ;
le comté de Barry, situé dans l'État du Missouri.